Јелена Веснина и Бруно Соарес су освојили турнир. У финалу су савладали Коко Вандевеј и Орија Текау са 6:4, 4:6, [10:5].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

Отворено првенство Аустралије у тенису 2016.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мешовити парови